Вест Бранч има више значења:
 Вест Бранч (Ајова)
 Вест Бранч (Мичиген)